Версаче — фамилия. Известные носители:
 Версаче, Аллегра (род. 1986) — итальянская бизнесвумен. Главный акционер компании «Versace».
 Версаче, Джанни (1946—1997) — итальянский модельер и дизайнер, основатель модного дома Gianni Versace (1978).
 Версаче, Донателла (род. 1955) — итальянский модельер, ключевая фигура модного дома Versace, а также главный дизайнер.

См. также 
 Versace — итальянская компания-производитель модной одежды и других предметов роскоши